Карангасем () — округ в провинции Бали, Индонезия. Административный центр — . Население — 396 487 чел. (2010).

История 
К XIX веку на территории округа сложилось государство Карангасем. В 1849 году последний стал вассалом государства Матарам. В 1894 году Карангасем, равно как и остров Ломбок вошли в состав Голландской Ост-Индии (местный правитель сохранял свою власть до 1902 г.).

Во время Второй мировой войны округ, как и вся Индонезия, попал под японскую оккупацию. После окончания войны и освобождения страны Карангасем вошёл в состав независимой Индонезии.

География 

Округ находится на самом востоке острова Бали. Граничит с округами Бангли, Клунгкунг и Булеленг на западе, юго-западе и северо-западе соответственно. На севере округ омывается водами моря Бали, на юге и востоке — пролива Ломбок, отделяющего Бали от одноимённого острова, а также от острова Нуса Пенида.

Общая площадь, занимаемая округом — 839,54 км².

Климат влажный тропический.

На территории Карангасема находится стратовулкан Агунг, извержение которого в 1963-1964 гг. привело к серьёзным разрушениям, погибло около 1200 человек.

Административное деление и демография 
В административном плане округ делится на 8 районов:

Религия 

В численном плане абсолютно преобладают индуисты. Также в округе проживают представители и других конфессий — мусульмане, протестанты, католики и др.

Экономика 
Основу местной экономики составляют сельское хозяйство, строительство, туризм и гостиничный бизнес и др.

В округе выращивают такие сельскохозяйственные культуры, как рис, кукуруза, соя, цитрусовые, хлопок. Также развито и животноводство — местные жители разводят крупный рогатый скот, овец и коз. Также местные жители занимаются рыболовством.

См. также 
 Храм Бесаких
 Гедонг Багус Ока

Примечания

Ссылки 

Округа провинции Бали